Ellis County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Ellis County (Kansas)
Ellis County (Oklahoma)
Ellis County (Texas)